Mio fratello è figlio unico – album di Rino Gaetano del 1976
 Mio fratello è figlio unico/Sfiorivano le viole – 45 giri
 Mio fratello è figlio unico – film di Daniele Luchetti del 2007